Арлей Хосе Родригес Хенри (; 13 февраля 1993, Сан-Андрес) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Санта-Фе».

Карьера

Клубная карьера 
Родился и начал играть в футбол на острове Сан-Андрес в Карибском море. В 2006 году, выступая за детскую сборную острова, был замечен скаутами клуба «Атлетико Насьональ». В составе его юношеской команды в 2010 году стал лучшим бомбардиром чемпионата провинции Антьокья среди ровесников. Во взрослой команде дебютировал 18 сентября 2011 года в матче чемпионата Колумбии против «Атлетико Уила», выйдя на замену на 83-й минуте вместо Хуана Дюке. В течение следующих двух лет не привлекался к основному составу клуба, сыграв за это время только один кубковый матч в 2013 году. В то же время выступал за молодёжную (U19) команду своего клуба и за два года (2011—2012) забил 37 голов в 34 официальных матчах. В июле 2013 года отдан в полугодичную аренду в испанский «Эльче», тренировался с его дублирующим составом и в официальных матчах не играл.

Весной 2014 года форвард был отдан в аренду в клуб Примеры B «Атлетико» (Кали) (в то время назывался «Депор Агуабланка»), за половину сезона принял участие в 13 матчах и забил 4 гола. В своем дебютном матче за клуб сделал дубль в ворота «Льянерос» (2:0). В июне 2014 года перешёл, также на правах аренды, в другой клуб Примеры B — «Леонес Ураба», в его составе сыграл 24 матча и забил 4 мяча.

В 2015 году отдан в годичную аренду в клуб высшего дивизиона Колумбии «Альянса Петролера». 4 мая 2015 года в игре против «Индепендьенте Медельин» забил свой первый гол на высшем уровне. Всего за сезон сыграл 34 матча и забил 5 голов.

В 2016 году включён в основной состав «Атлетико Насьональ». Весной 2016 года форвард выходил на поле только в матчах чемпионата Колумбии, а в Кубке Либертадорес, где его команда стала победителем, не выступал.

Карьера в сборной 
В июле 2016 года включён в состав олимпийской сборной Колумбии для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В первоначальный список футболист не попал, но позднее заменил травмированного Андреса Рентерия.

Личная жизнь 
Старший брат игрока, Анхело Родригес (род. 1989) также профессиональный футболист, выступает на позиции нападающего.

Примечания

Ссылки 
 
 transfermarkt

Футболисты Колумбии
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Альянса Петролера»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Лобос БУАП»
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»